La Coppa del Generalissimo 1967 è stata la 31ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Primo turno 

|}

Secondo turno 

|}

Tabellone

Finale

Note

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1966-1967

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1967
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria